Рамиз Мамедов: Мамедов, Рамиз Михманович (род. 1972) — российский футболист.
 Мамедов, Рамиз Султанали оглы (1951—2021) — советский и азербайджанский актер.
 Мамедов, Рамиз Хабибович (род. 1968) — советский и азербайджанский футболист, тренер.